Zäch ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Zäch (* 1954), seit 2009 Stadtpräsidentin von Burgdorf
 Guido A. Zäch (* 1935), Schweizer Arzt und Politiker
 Roger Zäch (* 1939), Schweizer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Zech